AB2 peut se référer peut faire référence à :

Astronomie 
 (11512) 1991 AB2, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (10144) 1994 AB2, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (19338) 1997 AB2, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (33109) 1998 AB2, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Transports 
 Panneau AB2, Panneau de signalisation d'une priorité ponctuelle en France.